Mielnik (Basses-Carpates)
 Mielnik, localité de Basse-Silésie en Pologne.
 Mělník, ville de Bohême-Centrale en République tchèque.
 Mielnik (gmina)

Voir aussi